Octave est un prénom masculin qui a pour formes féminines  et .

Saints 
 Saint Octave (? - 297), saint italien.

Rome antique 

 Octave (-63 - 14), premier empereur romain sous le nom d'Auguste.

Personnalités 
 Alexandre-Edmé Guillier dit Octave, acteur français du  ;
 Octave Mirbeau, écrivain français ;
 Octave Feuillet, écrivain français ;
 Octave Chanute, ingénieur américain ;
Octave Aubry, historien, romancier et académicien.

Musique 
 octave, intervalle de musique dont la note la plus haute a une fréquence double de la première ;
 octave, autre nom du jeu de prestant dans un orgue ;
 Octaves de la musique, récompenses musicales en Belgique francophone ;
 Octave, album des The Moody Blues sorti en 1978.

Technique 
 En acoustique et en électronique, une bande d'octave est une bande passante dont la borne supérieure se trouve à la fréquence double de la borne inférieure. Une norme fixe la fréquence centrale et la pente des filtres de bandes d'octave.

Littérature 
 Octave, narrateur et personnage principal de La Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. 
 Octave Mouret, personnage d’Au Bonheur des Dames d’Émile Zola ;
 Octave (2003-2006), série de bandes dessinées française de David Chauvel et Alfred.

Cinéma 
 Octave, court métrage français de Louis Mercanton sorti en 1931

Toponymes 
 rivière Octave, affluent de la baie de Rupert, coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 rivière Octave, affluent de la rivière Harricana, coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Religion 
 Octave, période de huit jours suivant une fête religieuse dans la religion catholique romaine ;
 octave de Pâques, huit jours qui suivent la fête pascale dans le calendrier liturgique latin.

Autres 
 Octave, parade d’escrime ;
 octaves, algèbre à huit dimensions ;
 GNU Octave, logiciel libre de calcul numérique ;
 OCTAVE, méthode d'analyse de risque en sécurité de l'information.

Notes et références 

Homonymie de titre